Panton Krueng (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Panton Krueng (Panga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing